Grade – freguesia di Arcos de Valdevez (Portogallo)
Grade – gruppo musicale hardcore punk canadese